Retschlag kann folgende Bedeutungen haben:

 Familienname
 Rolf Retschlag

 Orte
 RetschLag (Lager), ein Arbeitslager in der Sowjetunion